Alessandro Del Grosso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Cristiano Del Grosso – calciatore italiano
Daniele Del Grosso – politico italiano
Francesco Del Grosso – militare e ciclista italiano
Francesco Del Grosso – regista, sceneggiatore, montatore e scrittore italiano
Gabriella Del Grosso – matematica italiana
Guido Del Grosso – ex calciatore italiano
Luigi Del Grosso – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
Michele Del Grosso – regista teatrale, drammaturgo e impresario teatrale italiano
Remigio Del Grosso – astronomo, insegnante e poeta italiano
Trieste Del Grosso – scultore, militare e partigiano italiano